HSA est un sigle qui peut signifier :
 hémorragie sous-arachnoïdienne ;
 heures supplémentaires annualisées (ou annuelles), un type d'heures supplémentaires utilisé par le ministère français de l'Éducation nationale ;
 High Speed Alliance, une coentreprise des chemins de fer néerlandais ;
 Hunt Saboteurs Association, un mouvement anti-chasse.
 HSA (Hight Silica Adakites) : adakites - type de roche volcanique - riches en silice? issues de la fusion de basalte hydraté dans le domaine de stabilité du grenat de composition chimique proche des TTG archéennes.
 HSA (Heat Stable Antigen, en français : « antigène thermostable »), le nom initialement donné, lors de sa découverte, à la molécule biologique CD24.